Суперкубок Португалії з футболу 2019 () — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 2019 року між чемпіоном Португалії Бенфікою та володарем кубка Португалії клубом Спортінг (Лісабон).

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com

2019
Португалія
2019 у португальському спорті
Події 4 серпня
Серпень 2019